Irena Lipińska (1930–2011) – polska robotnica i działaczka partyjna, posłanka na Sejm PRL VIII kadencji
 Irena Lipińska-Piotrowska – polska lekarka, dr hab. nauk medycznych
 Irena Lipińska – polska tancerka, performerka i choreograf
 Irena Lipińska – polska tłumaczka literatury anglojęzycznej

Przypisy